Le psaume 110 peut désigner :
 le psaume 110 (109) : psaume 110 selon la numérotation hébraïque, psaume 109 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 111 (110) : psaume 111 selon la numérotation hébraïque, psaume 110 selon la numérotation grecque.